Нуочаха — село в Хангаласского улусе Республики Саха (Якутия) России. 

Согласно данным переписи населения 2010 года, проживало 4 человека. Рядом с селом находится одноименное озеро. В годы 2-ой Мировой Войны благодаря большой популяции рыбы на этом озере, местные жители не испытали массового голодания, в отличие от других районов и регионов.

География 
Село находится в 42 километрах от Покровска.

Население

Примечания 

 

Населённые пункты Хангаласского улуса